Фахад Мосаед аль-Муваллад (; род. 14 сентября 1994 в Джидде, Саудовская Аравия) — саудовский футболист, полузащитник клуба «Аш-Шабаб».

Клубная карьера 
Фахад воспитывался в системе «Аль-Иттихада» из его родного города. Дебют Фахада состоялся в сезоне 2011/12, однако играл тогда он нечасто, провёл за сезон только два матча. Однако с сезона 2012/13 молодой игрок стал твёрдым игроком основы и лидером клуба из Джидды.

Карьера в сборной 
В 2012 году состоялся и первый матч Фахада в составе национальной сборной Саудовской Аравии — 14 октября он вышел на замену в матче со сборной Конго. В 2015 году Фахад принял участие на Кубке Азии 2015.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 8 января в первом матче группового этапа против КНДР отличился голом на 87 минуте игры, установив окончательный счёт 4:0. 12 января во втором матче группового этапа против Ливана (2:0) вновь отличился голом на 12 минуте игры.

Достижения 
 Обладатель саудовского кубка чемпионов: 2013

Статистика выступлений

Клубная

В сборной 

Итого: 45 матчей / 10 голов; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд